Liga Mistrzów siatkarzy 2006/2007 (oficjalna nazwa: 2006/2007 Indesit European Champions League) - 7. sezon Ligi Mistrzów rozgrywanej od 2000 roku (48. turniej ogólnie, wliczając Puchar Europy Mistrzów Krajowych), organizowanej przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) w ramach europejskich pucharów dla 24 męskich klubowych zespołów siatkarskich "starego kontynentu".

Turniej finałowy (Final Four) rozegrany został w dniach 31 marca-1 kwietnia 2007 roku w moskiewskim Pałacu Lodowym na Chodynce. Zwycięzcą został niemiecki klub , który w finale pokonał francuski .

Drużyny uczestniczące

Rozgrywki

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki spotkań

|-
|27.09.2006
|19:30
|style="text-align: right;"| 
| 1:3
|style="text-align: left;"| 
|25:22
|23:25
|20:25
|22:25
|
|1400
|
|-
|28.09.2006
|20:00
|style="text-align: right;"|  
| 3:2
|style="text-align: left;"| 
|25:16
|22:25
|25:22
|30:32
|15:10
|2200
|
|-
|27.09.2006
|20:15
|style="text-align: right;"| 
| 3:01
|style="text-align: left;"| 
|25:0
|25:0
|25:0	
|
|
|400
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|03.10.2006
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:01
|style="text-align: left;"| 
|25:0
|25:0
|25:0	
|
|
|2500
|
|-
|04.10.2006
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:1
|style="text-align: left;"| 
|25:9
|25:23
|17:25
|25:18	
|
|800
|
|-
|05.10.2006
|19:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:1
|style="text-align: left;"|  
|26:24
|20:25
|25:17
|25:14	
|
|1000
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|11.10.2006
|20:00
|style="text-align: right;"|  
| 2:3
|style="text-align: left;"| 
|20:25
|25:21
|20:25
|25:23
|13:15
|2783
|
|-
|11.10.2006
|20:15
|style="text-align: right;"| 
| 2:3
|style="text-align: left;"| 
|23:25
|22:25
|25:20
|25:21
|14:16	
|520
|
|-
|12.10.2006
|19:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:1
|style="text-align: left;"| 
|25:22
|23:25
|25:21
|25:23
|
|3200
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|12.12.2006
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 1:3
|style="text-align: left;"| 
|20:25
|25:23
|25:27
|15:25
|
|2500
|
|-
|13.12.2006
|19:30
|style="text-align: right;"| 
| 1:3
|style="text-align: left;"| 
|26:24
|21:25
|21:25
|23:25	
|
|1600
|
|-
|13.12.2006
|19:00
|style="text-align: right;"|  
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:18
|25:22
|25:19	
|
|
|3000
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|20.12.2006
|20:15
|style="text-align: right;"| 
| 2:3
|style="text-align: left;"| 
|25:23
|19:25
|22:25
|25:22
|14:16
|650
|
|-
|19.12.2006
|19:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"|  
|25:20
|25:22
|25:16
|
|
|4930
|
|-
|19.12.2006
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:1
|style="text-align: left;"| 
|25:19
|25:17
|20:25
|25:19	
|
|850
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|03.01.2007
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:22
|25:18
|25:16
|
|
|2000
|
|-
|03.01.2007
|19:00
|style="text-align: right;"|  
| 3:2
|style="text-align: left;"| 
|30:28
|19:25
|28:30
|26:24
|15:13	
|2500
|
|-
|04.01.2007
|19:30
|style="text-align: right;"| 
| 2:3
|style="text-align: left;"| 
|25:19
|23:25
|25:23
|25:27
|11:15	
|1600
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|10.01.2007
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:19
|25:20
|29:27
|
|
|1000
|
|-
|09.01.2007
|19:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:19
|25:17
|25:18	
|
|
|4500
|
|-
|10.01.2007
|20:15
|style="text-align: right;"| 
| 2:3
|style="text-align: left;"|  
|23:25
|25:18
|22:25
|25:18
|13:15	
|500
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|16.01.2007
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:1
|style="text-align: left;"|  
|23:25
|29:27
|25:21
|25:23
|
|2300
|
|-
|17.01.2007
|19:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:15
|25:21
|30:28
|
|
|1100
|
|-
|16.01.2007
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:2
|style="text-align: left;"| 
|20:25
|25:20
|25:15
|21:25
|15:13	
|900
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|23.01.2007
|19:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:2
|style="text-align: left;"| 
|23:25
|25:18
|23:25
|25:19
|15:9
|4800
|
|-
|24.01.2007
|20:15
|style="text-align: right;"| 
| 1:3
|style="text-align: left;"| 
|22:25
|28:26
|20:25
|20:25
|
|350
|
|-
|24.01.2007
|19:00
|style="text-align: right;"|  
| 3:1
|style="text-align: left;"| 
|25:19
|27:25
|19:25
|27:25
|
|3300
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|31.01.2007
|20:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:1
|style="text-align: left;"| 
|25:18
|25:13
|29:31
|25:16	
|
|2000
|
|-
|31.01.2007
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:1
|style="text-align: left;"|  
|25:20
|22:25
|25:21
|25:20
|
|900
|
|-
|31.01.2007
|19:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:2
|style="text-align: left;"| 
|25:12
|21:25
|22:25
|25:13
|19:17
|4950
|
|-
|colspan="12" style="font-size: 80%; text-align: left;"|1 Klub Lokomotiw-Biełgorie Biełgorod ukarany został dwoma porażkami 0:3 za wystawienie niezgłoszonego zawodnika.
|}

Grupa B 
Tabela

Wyniki spotkań

|-
|28.09.2006
|19:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:20
|25:23
|25:14
|
|
|2000
|
|-
|27.09.2006
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:1
|style="text-align: left;"| 
|25:18
|25:22
|20:25
|25:18
|
|2600
|
|-
|27.09.2006
|19:00
|style="text-align: right;"| 
| 0:3
|style="text-align: left;"| 
|23:25
|23:25
|21:25	
|
|
|400
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|03.10.2006
|20:00
|style="text-align: right;"| 
| 2:3
|style="text-align: left;"| 
|17:25
|25:23
|25:22
|24:26
|8:15	
|1100
|
|-
|04.10.2006
|20:00
|style="text-align: right;"| 
| 2:3
|style="text-align: left;"| 
|22:25
|23:25
|25:21
|27:25
|13:15
|1300
|
|-
|04.10.2006
|19:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:1
|style="text-align: left;"| 
|25:15
|25:13
|24:26
|25:22	
|
|1650
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|11.10.2006
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:19
|25:15
|25:22
|
|
|2700
|
|-
|11.10.2006
|19:00
|style="text-align: right;"| 
| 2:3
|style="text-align: left;"| 
|25:18
|21:25
|28:30
|25:22
|12:15	
|800
|
|-
|11.10.2006
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:21
|25:20
|25:19
|
|
|650
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|14.12.2006
|20:00
|style="text-align: right;"| 
| 1:3
|style="text-align: left;"| 
|22:25
|23:25
|27:25
|29:31
|
|650
|
|-
|14.12.2006
|19:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:16
|25:18
|25:12
|
|
|1985
|
|-
|13.12.2006
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:22
|25:21
|25:22
|
|
|3300
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|19.12.2006
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:22
|25:18
|25:23	
|
|
|900
|
|-
|19.12.2006
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|35:33
|25:23
|25:21	
|
|
|600
|
|-
|20.12.2006
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:22
|28:26
|25:20		
|
|
|600
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|03.01.2007
|20:00
|style="text-align: right;"| 
| 1:3
|style="text-align: left;"| 
|16:25
|23:25
|25:22
|31:33
|
|1500
|
|-
|04.01.2007
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:13
|25:21
|25:15
|
|
|4000
|
|-
|04.01.2007
|19:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:2
|style="text-align: left;"| 
|24:26
|25:20
|20:25
|25:17
|15:11
|1800
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|10.01.2007
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|28:26
|25:23
|25:17
|
|
|1100
|
|-
|10.01.2007
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 2:3
|style="text-align: left;"| 
|25:22
|20:25
|25:17
|19:25
|13:15
|1020
|
|-
|10.01.2007
|19:00
|style="text-align: right;"| 
| 1:3
|style="text-align: left;"| 
|31:29
|21:25
|24:26
|19:25
|
|500
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|16.01.2007
|20:00
|style="text-align: right;"| 
| 1:3
|style="text-align: left;"| 
|20:25
|25:23
|23:25
|23:25
|
|1500
|
|-
|17.01.2007
|19:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:18
|25:15
|25:22
|
|
|1430
|
|-
|17.01.2007
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 0:3
|style="text-align: left;"| 
|21:25
|23:25
|19:25
|
|
|2750
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|23.01.2007
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:1
|style="text-align: left;"| 
|25:19
|23:25
|25:18
|25:21	
|
|400
|
|-
|23.01.2007
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:18
|25:20
|25:17
|	
|
|650
|
|-
|24.01.2007
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 1:3
|style="text-align: left;"| 
|21:25
|20:25
|25:22
|20:25
|
|3200
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|31.01.2007
|20:00
|style="text-align: right;"| 
| 1:3
|style="text-align: left;"| 
|23:25
|22:25
|25:20
|22:25
|
|1500
|
|-
|31.01.2007
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:17
|25:19
|25:23
|
|
|300
|
|-
|31.01.2007
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:1
|style="text-align: left;"| 
|23:25
|25:19
|27:25
|30:28
|
|500
|
|}

Grupa C 
Tabela

Wyniki spotkań

|-
|28.09.2006
|17:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:22
|25:23
|25:23
|
|
|500
|
|-
|28.09.2006
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 2:3
|style="text-align: left;"| 
|25:20
|26:28
|24:26
|25:17
|9:15
|1000
|
|-
|27.09.2006
|18:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:2
|style="text-align: left;"| 
|24:26
|25:15
|26:28
|25:19
|16:14
|3000
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|04.10.2006
|20:15
|style="text-align: right;"| 
| 3:1
|style="text-align: left;"| 
|25:20
|25:21
|16:25
|26:24
|
|1800
|
|-
|04.10.2006
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:1
|style="text-align: left;"| 
|23:25
|25:22
|30:28
|25:20
|
|2100
|
|-
|05.10.2006
|17:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:2
|style="text-align: left;"| 
|25:18
|25:16
|24:26
|17:25
|15:11
|1700
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|10.10.2006
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:17
|25:21
|25:22	
|
|
|1100
|
|-
|11.10.2006
|18:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:1
|style="text-align: left;"| 
|25:16
|25:18
|23:25
|25:21
|
|3000
|
|-
|12.10.2006
|18:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:2
|style="text-align: left;"| 
|32:34
|25:20
|25:18
|18:25
|15:8
|550
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|13.12.2006
|20:15
|style="text-align: right;"| 
| 2:3
|style="text-align: left;"| 
|25:22
|23:25
|21:25
|30:28
|12:15
|1600
|
|-
|14.12.2006
|17:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|26:24
|25:18
|25:22
|
|
|2800
|
|-
|12.12.2006
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 1:3
|style="text-align: left;"| 
|25:20
|27:29
|24:26
|22:25
|
|527
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|20.12.2006
|18:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:2
|style="text-align: left;"| 
|20:25
|25:20
|28:30
|25:19
|15:11
|3000
|
|-
|21.12.2006
|19:00
|style="text-align: right;"| 
| 1:3
|style="text-align: left;"| 
|23:25
|32:30
|16:25
|16:25	
|
|400
|
|-
|20.12.2006
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:22
|25:17
|25:18
|	
|
|2000
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|03.01.2007
|20:15
|style="text-align: right;"| 
| 2:3
|style="text-align: left;"| 
|25:22
|25:18
|15:25
|24:26
|7:15
|1100
|
|-
|03.01.2007
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:23
|25:14
|25:21
|
|
|1500
|
|-
|04.01.2007
|17:30
|style="text-align: right;"| 
| 2:3
|style="text-align: left;"| 
|26:24
|25:27
|17:25
|25:18
|13:15
|2220
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|10.01.2007
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|27:25
|25:18
|25:23
|
|
|1900
|
|-
|11.01.2007
|19:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:19
|25:18
|25:23
|
|
|300
|
|-
|10.01.2007
|18:00
|style="text-align: right;"| 
| 0:3
|style="text-align: left;"| 
|16:25
|32:34
|19:25	
|
|
|3000
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|17.01.2007
|20:15
|style="text-align: right;"| 
| 0:3
|style="text-align: left;"| 
|18:25
|22:25
|22:25
|
|
|1600
|
|-
|18.01.2007
|17:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:1
|style="text-align: left;"| 
|25:27
|25:18
|26:24
|26:24	
|
|1200
|
|-
|17.01.2007
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:18
|25:21
|25:22
|
|
|2100
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|25.01.2007
|19:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:17
|25:21
|25:19
|
|
|90
|
|-
|24.01.2007
|18:00
|style="text-align: right;"| 
| 2:3
|style="text-align: left;"| 
|25:23
|17:25
|26:24
|20:25
|12:15
|3000
|
|-
|24.01.2007
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:1
|style="text-align: left;"| 
|25:11
|26:28
|25:22
|25:13
|
|1200
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|31.01.2007
|20:15
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:19
|25:18
|25:22
|
|
|1600
|
|-
|31.01.2007
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:18
|25:17
|33:31
|
|
|2250
|
|-
|31.01.2007
|19:00
|style="text-align: right;"| 
| 0:3
|style="text-align: left;"| 
|21:25
|24:26
|23:25
|
|
|250
|
|}

Grupa D 
Tabela

Wyniki spotkań

|-
|27.09.2006
|18:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|26:24
|25:18
|25:23
|
|
|250
|
|-
|28.09.2006
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 1:3
|style="text-align: left;"| 
|23:25
|22:25
|31:29
|21:25
|
|1000
|
|-
|27.09.2006
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:17
|25:21
|25:19
|
|
|1100
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|04.10.2006
|17:00
|style="text-align: right;"| 
| 2:3
|style="text-align: left;"| 
|30:28
|25:23
|22:25
|22:25
|10:15	
|1650
|
|-
|04.10.2006
|20:00
|style="text-align: right;"| 
| 0:3
|style="text-align: left;"| 
|18:25
|21:25
|11:25
|
|
|1650
|
|-
|04.10.2006
|18:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:23
|25:14
|25:20
|
|
|750
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|11.10.2006
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 2:3
|style="text-align: left;"| 
|24:26
|25:20
|25:14
|17:25
|10:15
|1100
|
|-
|12.10.2006
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 0:3
|style="text-align: left;"| 
|20:25
|22:25
|20:25
|
|
|2000
|
|-
|11.10.2006
|20:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|26:24
|25:18
|25:23
|
|
|1600
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|13.12.2006
|17:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:15
|25:16
|25:21	
|
|
|1800
|
|-
|12.12.2006
|19:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:2
|style="text-align: left;"| 
|27:29
|25:17
|19:25
|25:17
|20:18	
|600
|
|-
|13.12.2006
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 0:3
|style="text-align: left;"| 
|22:25
|23:25
|22:25	
|
|
|1000
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|20.12.2006
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:1
|style="text-align: left;"| 
|25:7
|20:25
|25:13
|25:22
|
|2186
|
|-
|20.12.2006
|20:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:14
|25:15
|25:14
|
|
|3500
|
|-
|20.12.2006
|20:00
|style="text-align: right;"| 
| 0:3
|style="text-align: left;"| 
|22:25
|20:25
|17:25	
|
|
|1000
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|03.01.2007
|17:00
|style="text-align: right;"| 
| 1:3
|style="text-align: left;"| 
|20:25
|19:25
|25:21
|16:25
|
|2000
|
|-
|03.01.2007
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 1:3
|style="text-align: left;"| 
|21:25
|25:27
|25:23
|28:30
|
|870
|
|-
|03.01.2007
|19:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:1
|style="text-align: left;"| 
|25:15
|25:21
|14:25
|25:20
|
|400
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|11.01.2007
|20:00
|style="text-align: right;"| 
| 1:3
|style="text-align: left;"| 
|25:19
|14:25
|19:25
|21:25	
|
|1200
|
|-
|10.01.2007
|20:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|27:25
|25:21
|25:16
|
|
|4200
|
|-
|09.01.2007
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:1
|style="text-align: left;"| 
|25:13
|25:19
|22:25
|25:18
|
|1500
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|16.01.2007
|17:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:2
|style="text-align: left;"| 
|25:23
|21:25
|25:19
|23:25
|15:8
|1800
|
|-
|16.01.2007
|19:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:15
|25:23
|25:17	
|
|
|1400
|
|-
|18.01.2007
|20:00
|style="text-align: right;"| 
| 2:3
|style="text-align: left;"| 
|20:25
|16:25
|25:20
|25:23
|13:15
|1850
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|24.01.2007
|20:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:2
|style="text-align: left;"| 
|25:20
|30:28
|22:25
|23:25
|15:9	
|2200
|
|-
|25.01.2007
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:22
|25:16
|25:22
|
|
|1584
|
|-
|24.01.2007
|20:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:2
|style="text-align: left;"| 
|18:25
|25:17
|25:22
|20:25
|15:12
|1000
|
|-
|colspan="12" style="background: #f6f6f6;"|
|-
|31.01.2007
|17:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:2
|style="text-align: left;"| 
|25:20
|17:25
|25:21
|22:25
|15:13	
|1600
|
|-
|31.01.2007
|20:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:2
|style="text-align: left;"| 
|24:26
|25:18
|22:25
|25:19
|23:21	
|3050
|
|-
|31.01.2007
|20:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:19
|25:21
|25:19
|
|	
|3500
|
|}

Faza play-off

Runda 12 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="font-size: 80%; text-align: left;"|Po lewej gospodarze pierwszych meczów.1 małe punkty: 221:209
|}

Runda 6 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="font-size: 80%; text-align: left;"|Po lewej gospodarze pierwszych meczów.
|}

Final Four

Półfinały 

|-
|31.03.2007
|18:30
|style="text-align: right;"| 
| 3:1
|style="text-align: left;"| 
|25:18
|28:26
|19:25
|25:22
|
|12050
|
|-
|31.03.2007
|16:00
|style="text-align: right;"| 
| 2:3
|style="text-align: left;"| 
|25:20
|24:26
|19:25
|25:13
|13:15
|8500
|
|}

Mecz o 3. miejsce 

|-
|01.04.2007
|15:00
|style="text-align: right;"| 
| 3:0
|style="text-align: left;"| 
|25:18
|25:23
|25:18	
|
|
|12200
|
|}

Finał 

|-
|01.04.2007
|17:30
|style="text-align: right;"| 
| 1:3
|style="text-align: left;"| 
|20:25
|24:26
|25:23
|19:25
|
|11600
|
|}

Nagrody indywidualne

Bibliografia

Zobacz też 
 Liga Mistrzów w piłce siatkowej
 Liga Mistrzyń siatkarek 2006/2007

Liga Mistrzów w piłce siatkowej
2006 w piłce siatkowej
2007 w piłce siatkowej